Сен-Ремімон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Сен-Ремімон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези